Фамилија Фигероа има више значења:

 Фамилија Фигероа (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фигероа, Ехидо Тласкала (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фигероа, Колонија Асторга (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фигероа, Колонија Ахумада (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фигероа, Колонија Ахумадита (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фигероа, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фигероа, Лоте Тресе и Каторсе Колонија Силва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику